Le Championnat du Portugal de football 1988-1989 est la  de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur angolais Vata, qui inscrit 16 buts avec Benfica.

Classement 

	

 	
 	

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1988-89 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 1988
Sport au Portugal en 1989